est la  de Kumi Kōda, sortie sous le label Rhythm Zone le  au Japon.

Elle sort en trois formats : CD (contenant 16 pistes dont 3 inédites), CD+DVD et CD+Blu-ray (DVD et Blu-ray contenant 16 clips).  Elle arrive  à l'Oricon. Elle se vend à  exemplaires la première semaine et reste classé 7 semaines pour un total de  exemplaires vendus.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle des albums
  Fiche sur le site de l'Oricon

Album de Kumi Koda
Album musical sorti en 2015
Album numéro un au Japon